Бедиа̀ Енѐр () е турска театрална и филмова актриса. Започва актьорската си кариера на 14-годишна възраст в театъра на истанбулския квартал Бакъркьой през 1968 г. През 1972 г. се появява на големия екран във филма Sabu Kahraman Korsan. Като дублажна актриса, тя озвучава герои в много чуждестранни филми. В България е позната от ролята на Нехир в сериала „Листопад“.

Филмография

Източници 
 Турски актьори в TurskiSeriali.com

Външни препратки 
 Бедиа Енер в IMDb
 Страница за Бедиа Енер на Sinematurk.com

Турски актьори и актриси